A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a műugrás női egyéni 10 méteres toronyugrás versenyszámát augusztus 17. és 18. között rendezték meg az Maria Lenk Aquatic Centerben.

A kínaiak műugrója, a mindössze 15 esztendős  nyerte a finálét, ezzel ő lett az első aranyérmes az ötkarikás játékokon, aki a 21. században született. A második helyen honfitársa, a 17 éves  végzett, míg a bronzérmet a kanadai Meaghan Benfeito szerezte meg.

A szám magyar indulója, Kormos Villő nem jutott be a középdöntőbe, és ezzel a 27. helyen végzett.

Versenynaptár 
Az időpontok helyi idő szerint, zárójelben magyar idő szerint olvashatóak.

Eredmény 
Kékkel az elődöntősök vannak jelölve, zölddel pedig a döntősök.

Jegyzetek 

Műugrás a 2016. évi nyári olimpiai játékokon